Округ Суванні — округ у штаті Флорида.
 Річка Суванні — річка в США.